Tips steht für:

 Tips (Zeitung), österreichische Regionalzeitung
 Ernest Oscar Tips (1893–1978), belgischer Ingenieur und Flugzeugkonstrukteur

TIPS steht als Abkürzung für:
 TARGET Instant Payment Settlement, eine Komponente der TARGET-Plattform des Eurosystems zur Abwicklung von Echtzeitüberweisungen
 Theory of Inventive Problem Solving (Theorie des erfinderischen Problemlösens), siehe TRIZ
 TIPS, transjugulärer intrahepatischer portosystemischer (Stent-)Shunt

Abkürzung